Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moorilla International 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 3 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 3. bis 5. Januar 2003 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Hobart
Hobart City